Теодора — многозначный термин.
 Теодора — женское имя, вариант имени Теодор.
 Теодора — итальянская женская волейбольная команда.
 Теодора — историко-приключенческая драма 1954 года.